Елида има више значења:
 Елида
 Елида (Античка Грчка)
 Елида (Нови Мексико)
 Елида (Охајо)